De 10 km is een door World Athletics erkende afstand die als wegwedstrijd wordt gelopen. De 10 km op de weg geldt als tegenhanger van de 10.000 m op de baan en behoort tot de groep lange afstanden. Op de meeste wegwedstrijden bevindt zich rond het 5 kilometerpunt een drankpost en een tijdwaarneming.

Het wereldrecord van 26.24 bij de mannen is sinds 12 januari 2020 in handen van Rhonex Kipruto, gelopen in Valencia. Paula Radcliffe verbeterde op 23 februari 2003 in San Juan het wereldrecord bij de vrouwen naar 30.21. Het duurde ruim veertien jaar, voordat Joyciline Jepkosgei het op 1 april 2017 verder omlaag bracht tot 30.06. Op 9 september 2017 bracht deze het wereldrecord nog meer omlaag tot 29.43.

10 km-wedstrijden in Nederland 
Enkele bekende 10km-wedstrijden in Nederland zijn:
 Parelloop
 Hilversum City Run
 Groet uit Schoorl Run
 Singelloop Utrecht
 Stadsloop Appingedam

Andere grote 10 km-wedstrijden met meer dan 3.000 deelnemers zijn:
 City-Pier-City Loop (grootste 10 km-loop van Nederland met 10.201 deelnemers in 2015) 
 Bredase Singelloop
 Venloop
 Marathon van Leiden

De 10 km is een gangbare afstand op de meeste halve- en hele marathonwedstrijden. Het Nederlands kampioenschap 10 km is vaak tijdens de Groet uit Schoorl Run gehouden.

Snelste Nederlandse lopers 

* Niet-gecertificeerd parcours

Beste Nederlandse jaarprestaties mannen

Snelste Nederlandse vrouwen 2011-2021 

Bijgewerkt tot 3 oktober 2021

Continentale records 

Bijgewerkt tot 15 januari 2020

Beste wereldprestaties 

Bijgewerkt tot 15 januari 2020

Beste wereldjaarprestaties

Zie ook 
 Nederlands kampioenschap 10 km

Hardlopen